Dadeville kan syfta på:

 Dadeville, Alabama
 Dadeville, Missouri